Sportyvnyj klub Tavrija Simferopol (ukrajinsky: Спортивний клуб «Таврія» Сімферополь) byl ukrajinský fotbalový klub naposled hrající ukrajinskou Premjer-lihu. Klub byl založen v roce 1958 a sídlil v hlavním městě Krymu Simferopolu. Simferopol patřil k roku 2013 mezi jediné tři ukrajinské týmy, které kdy vyhrály Premier Lihu. Po anexi Krymu v roce 2014 byl klub rozpuštěn a na jeho místě byl založen nový klub FK TSK Simferopol.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Lokomotiv s kapacitou 19 978 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1958 – FK Avangard Simferopol (Futbolnyj klub Avangard Simferopol)
 1963 – FK Tavrija Simferopol (Futbolnyj klub Tavrija Simferopol)

Získané trofeje 

 Premier Liha ( 1x )
 1992
 Ukrajinský pohár ( 1x )
 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1992: Tavrija (vítěz sk. A) ve finálovém zápase vyhrála nad kyjevským Dynamem (vítěz sk. B) poměrem 1:0.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka klubu 

Simferopol, SK Tavrija
Simferopol, SK Tavrija
Simferopol, SK Tavrija
Simferopol, SK Tavrija
Sport v Simferopolu